Onderdistrict in Indonesië
 Sungai Aur (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied West-Pasaman in de provincie West-Sumatra
Plaats in Indonesië
 Sungai Aur (Kumpeh), een plaats in het bestuurlijke gebied Muaro Jambi in de provincie Jambi
 Sungai Aur (Batang Peranap), een plaats in het bestuurlijke gebied Indragiri Hulu in de provincie Riau